Рали Дакар 2011 е тридесет и второто издание на Рали Дакар. Провежда се от 1 до 16 януари 2011 г. и за трети път в историята преминава през територията на Аржентина и Чили.

Обща информация 
Дистанцията на ралито е 9605 км за мотоциклети и ATV-та (от които 5007 км е дължината на специалните отсечки, в които се засича време), 9618 км за автомобили (5020 км специални отсечки) и 9458 км за камиони (4457 км специални отсечки). Записани за участие са 430, но до старта са допуснати общо 407 екипа - 170 мотоциклети и 30 ATV-та, 140 автомобила и 67 камиона. Стартът и финалът на надпреварата са в аржентинската столица Буенос Айрес.

Промени в правилата 
Основната промяна в правилата на състезанието е ограничението на кубатурата на мотоциклетите на елитните състезатели на 450 см3, с което се цели изравняване на силите.

Българско участие 
За първи път в историята на ралито участват и българи – Тодор Христов и Петър Ценков, като за финансовото обезпечаване на участието им допринасят фенове чрез активна кампания на форума offroad-bulgaria.com. И двамата се състезават с ATV-та за отбора MD Rally Sport, собственост на победителя при ATV-тата през 2005 г. Антоан Морел. Тодор Христов е един от доайените в офроуд спорта в България от и първи шампион на страната по офроуд през 2002 г.; освен това е участник в най-престижните европейски офроуд състезания и организатор на надпревари в България и региона. Петър Ценков е управител на авиокомпанията Карго Ер и също като Христов е участник в престижни офроуд състезания в Европа. Освен Христов и Ценков по трасето се движи и автомобил с трима български журналисти.

Планирани етапи

Резултати

Автомобили

Външни препратки 
 Официален сайт
 Официален сайт на българските участници

Източници 

Рали Дакар
Автомобилен спорт в Аржентина
Автомобилен спорт в Чили
Картинки за транскрибиране и/или превод (Чили)
Картинки за транскрибиране и/или превод (Аржентина)